Никко:

 Никко — один из старейших религиозных и паломнических центров Японии.
 Никко — национальный парк в регионе Канто японского острова Хонсю.
 Никко Айс Бакс — японский хоккейный клуб из Никко.
 Никко Тосё-гу — синтоистское святилище в японском городе Никко, префектура Тотиги.